Schmier steht für:

 Schmier(e), Polizei (umgangssprachlich), siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen und Jiddischen #Schmiere
 Schmier, Pseudonym des deutschen Heavy-Metal-Musikers Marcel Schirmer
 Benedikt Schmier OSB (1682–1744), deutscher Benediktiner und Hochschullehrer
 Franz Schmier OSB (1679–1728), deutscher Benediktiner und Kirchenrechtler

Siehe auch:
 Schmiere